Exodus kan syfta på:
 Exodus – israeliternas uttåg ur Egypten, beskrivet i Andra Mosebok, se Uttåget ur Egypten.
 Exodus – det latinska namnet på Andra Mosebok.
 Judisk exodus från arabiska och andra muslimska länder – en massflykt och deportation av judar, i huvudsak med sefardisk och Mizrahi bakgrund, från arabiska och muslimska länder.
 Exodus (datorprogram) – ett kommunikationsprogram för Windows
 Exodus international – en organisation för ex-homosexuella
 S/S Exodus – ett fartyg med judiska flyktingar som avsåg resa till Brittiska Palestina.

Litteratur
 Exodus (roman) – en bok från 1958 av Leon Uris.
 Exodus (bok, 2002) – en bok från 2002 av Julie Bertagna.
 Exodus. How migration is changing our world – en bok från 2013 av Paul Collier.
 Bokförlaget Exodus – ett bokförlag i Sävedalen.
 Exodus (diktsamling) – en diktsamling från 2012 av Bo Gustavsson.

Film och television
 Exodus (film, 1960) – en film från 1960 av Otto Preminger.
 Exodus (film, 2014) – en film från 2014 av Ridley Scott.
 Exodus (film, 2023) – en film från 2023 av Abbe Hassan
 I Star Trek som film, TV- och bokserie är Exodus namn på rymdskepp, USS Exodus, och namn på en bok Exodus - The Vulcan's Soul Trilogy, Book 1.
 Exodus (Lost) – de tre sista avsnitten av den första säsongen av tv-serien Lost, se Lista över avsnitt av Lost

Musik
 Exodus (musikgrupp) – ett amerikanskt thrash metal-band.
 Exodus (musikalbum) – ett musikalbum av Bob Marley & The Wailers.